El término Mobile hace referencia a varios artículos:

Lugares
 En el condado de Mobile, en Alabama, Estados Unidos de América:
 Mobile, la capital del condado;
 el río Mobile, que pasa por la ciudad;
 la Bahía de Mobile, donde desemboca el río.

Además
 Mobile, la tercera canción de Let Go, el primer disco de Avril Lavigne; 
 Mobile o móvil, una escultura creada por Alexander Calder;
 mobile (de mobile phone) es el equivalente en inglés del español teléfono celular;
 mobile home, un tipo de casa prefabricada.